Pyrrosia polydactyla är en stensöteväxtart som först beskrevs av Henry Fletcher Hance och som fick sitt nu gällande namn av Ren-Chang Ching.

Pyrrosia polydactyla ingår i släktet Pyrrosia och familjen Polypodiaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
polydactyla